Onderdistrict in Indonesië
 Sidareja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sidareja (Kaligondang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Sidareja (Sidareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
Station in Indonesië
 Station Sidareja, een spoorwegstation in de provincie Midden-Java